|-
|(10251)||3089 T-1|| align=right|15,1|| align=right|2,333|| align=right|0,087|| align=right|2,07|| align=right|3,564||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10252)||4164 T-1|| align=right|12,8|| align=right|2,854|| align=right|0,066|| align=right|2,27|| align=right|4,820||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|10253 Westerwald||2116 T-2|| align=right|15,1|| align=right|2,297|| align=right|0,150|| align=right|00,39|| align=right|3,480||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|10254 Hunsrück||2314 T-2|| align=right|14,6|| align=right|2,265|| align=right|0,065|| align=right|3,52|| align=right|3,407||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels 
|-
|10255 Taunus||3398 T-3|| align=right|14,3|| align=right|2,262|| align=right|0,128|| align=right|2,24|| align=right|3,401||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|10256 Vredevoogd||4157 T-3|| align=right|14,6|| align=right|2,277|| align=right|0,103|| align=right|5,94|| align=right|3,435||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels 
|-
|10257 Garecynthia||4333 T-3|| align=right|12,5|| align=right|3,457|| align=right|0,087|| align=right|4,96|| align=right|6,427||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10258)||1940 AB|| align=right|12,0|| align=right|3,160|| align=right|0,095|| align=right|14,19|| align=right|5,616||MBA||6. januar 1940||Konkoly||G. Kulin
|-
|10259 Osipovyurij||1972 HL|| align=right|12,3|| align=right|3,107|| align=right|0,246|| align=right|16,73|| align=right|5,474||MBA||18. april 1972||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(10260)||1972 TC|| align=right|13,1|| align=right|2,579|| align=right|0,172|| align=right|12,61|| align=right|4,142||MBA||4. oktober 1972||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|10261 Nikdollezhalʹ||1974 QF1|| align=right|13,0|| align=right|2,411|| align=right|0,255|| align=right|9,26|| align=right|3,744||MBA||22. avgust 1974||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|10262 Samoilov||1975 TQ3|| align=right|12,6|| align=right|2,618|| align=right|0,185|| align=right|13,17|| align=right|4,235||MBA||3. oktober 1975||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|10263 Vadimsimona||1976 SE5|| align=right|13,2|| align=right|2,661|| align=right|0,173|| align=right|10,36|| align=right|4,340||MBA||24. september 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|10264 Marov||1978 PH3|| align=right|13,0|| align=right|3,201|| align=right|0,182|| align=right|00,33|| align=right|5,727||MBA||8. avgust 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|10265 Gunnarsson||1978 RY6|| align=right|12,4|| align=right|3,231|| align=right|0,079|| align=right|9,43|| align=right|5,807||MBA||2. september 1978||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|10266 Vladishukhov||1978 SA7|| align=right|13,6|| align=right|2,793|| align=right|0,238|| align=right|7,31|| align=right|4,666||MBA||26. september 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(10267)||1978 VD7|| align=right|13,9|| align=right|2,836|| align=right|0,075|| align=right|3,13|| align=right|4,776||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(10268)||1979 HW6|| align=right|14,1|| align=right|2,252|| align=right|0,129|| align=right|00,37|| align=right|3,379||MBA||26. april 1979||Bickley||Perth Observatory
|-
|10269 Tusi||1979 SU11|| align=right|12,7|| align=right|3,148|| align=right|0,162|| align=right|2,51|| align=right|5,585||MBA||24. september 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|10270 Skoglöv||1980 FX3|| align=right|14,4|| align=right|2,449|| align=right|0,084|| align=right|5,79|| align=right|3,832||MBA||16. marec 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(10271)||1980 TV2|| align=right|14,6|| align=right|2,280|| align=right|0,248|| align=right|6,23|| align=right|3,443||MBA||14. oktober 1980||Haute Provence||H. Debehogne; L. Houziaux
|-
|(10272)||1981 EF13|| align=right|14,4|| align=right|2,751|| align=right|0,111|| align=right|11,93|| align=right|4,562||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10273)||1981 ED14|| align=right|15,3|| align=right|2,353|| align=right|0,144|| align=right|3,60|| align=right|3,608||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10274)||1981 ET15|| align=right|13,5|| align=right|2,745|| align=right|0,072|| align=right|15,79|| align=right|4,547||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10275)||1981 EC16|| align=right|14,6|| align=right|2,365|| align=right|0,205|| align=right|3,66|| align=right|3,637||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10276)||1981 EK23|| align=right|14,9|| align=right|2,360|| align=right|0,186|| align=right|3,07|| align=right|3,624||MBA||3. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10277)||1981 EC27|| align=right|14,2|| align=right|2,715|| align=right|0,093|| align=right|1,45|| align=right|4,472||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10278)||1981 EW30|| align=right|15,2|| align=right|2,158|| align=right|0,174|| align=right|00,93|| align=right|3,169||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10279)||1981 ET42|| align=right|15,0|| align=right|2,379|| align=right|0,206|| align=right|1,82|| align=right|3,668||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10280)||1981 EA43|| align=right|15,8|| align=right|2,364|| align=right|0,198|| align=right|1,50|| align=right|3,633||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10281)||1981 EE45|| align=right|13,9|| align=right|2,729|| align=right|0,036|| align=right|10,54|| align=right|4,508||MBA||11. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10282)||1981 ET46|| align=right|14,9|| align=right|2,735|| align=right|0,089|| align=right|2,08|| align=right|4,522||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|10283 Cromer||1981 JE2|| align=right|13,8|| align=right|2,391|| align=right|0,210|| align=right|3,02|| align=right|3,697||MBA||5. maj 1981||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(10284)||1981 QY2|| align=right|13,3|| align=right|2,879|| align=right|0,013|| align=right|2,89|| align=right|4,883||MBA||24. avgust 1981||La Silla||H. Debehogne
|-
|10285 Renémichelsen||1982 QX1|| align=right|13,7|| align=right|2,354|| align=right|0,123|| align=right|7,56|| align=right|3,611||MBA||17. avgust 1982||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|10286 Shnollia||1982 SM6|| align=right|13,9|| align=right|2,390|| align=right|0,130|| align=right|6,94|| align=right|3,694||MBA||16. september 1982||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|10287 Smale||1982 UK7|| align=right|13,4|| align=right|2,441|| align=right|0,246|| align=right|4,65|| align=right|3,813||MBA||21. oktober 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|10288 Saville||1983 WN|| align=right|14,6|| align=right|2,331|| align=right|0,251|| align=right|9,33|| align=right|3,558||MBA||28. november 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|10289 Geoffperry||1984 QS|| align=right|13,1|| align=right|3,197|| align=right|0,201|| align=right|1,98|| align=right|5,714||MBA||24. avgust 1984||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|10290 Kettering||1985 SR|| align=right|14,1|| align=right|2,391|| align=right|0,196|| align=right|2,91|| align=right|3,696||MBA||17. september 1985||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|(10291)||1985 UT|| align=right|11,8|| align=right|2,987|| align=right|0,104|| align=right|8,10|| align=right|5,162||MBA||20. oktober 1985||Kleť||A. Mrkos
|-
|(10292)||1986 PM|| align=right|13,8|| align=right|2,280|| align=right|0,173|| align=right|5,28|| align=right|3,442||MBA||2. avgust 1986||Observatorij Palomar||INAS
|-
|10293 Pribina||1986 TU6|| align=right|12,0|| align=right|3,005|| align=right|0,070|| align=right|8,96|| align=right|5,207||MBA||5. oktober 1986||PiwNica||M. Antal
|-
|(10294)||1988 AA2|| align=right|14,2|| align=right|2,308|| align=right|0,168|| align=right|5,33|| align=right|3,506||MBA||14. januar 1988||Kleť||A. Mrkos
|-
|10295 Hippolyta||1988 GB|| align=right|16,4|| align=right|1,976|| align=right|0,333|| align=right|19,26|| align=right|2,776||MBA||12. april 1988||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(10296)||1988 RQ12|| align=right|12,5|| align=right|3,940|| align=right|0,212|| align=right|3,52|| align=right|7,819||HLD||14. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(10297)||1988 RJ13|| align=right|13,6|| align=right|2,583|| align=right|0,070|| align=right|14,44|| align=right|4,150||MBA||14. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(10298)||1988 SU2|| align=right|14,2|| align=right|2,594|| align=right|0,018|| align=right|2,69|| align=right|4,177||MBA||16. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(10299)||1988 VS3|| align=right|13,2|| align=right|2,680|| align=right|0,220|| align=right|10,31|| align=right|4,387||MBA||13. november 1988||Gekko||Y. Oshima
|-
|(10300)||1989 EG1|| align=right|14,7|| align=right|2,232|| align=right|0,103|| align=right|5,47|| align=right|3,333||MBA||6. marec 1989||Geisei||T. Seki
|-
|10301 Kataoka||1989 FH|| align=right|14,7|| align=right|2,250|| align=right|0,099|| align=right|2,73|| align=right|3,374||MBA||30. marec 1989||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(10302)||1989 ML|| align=right|19,5|| align=right|1,273|| align=right|0,137|| align=right|4,38|| align=right|1,436||AMR||29. junij 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin; J. Alu
|-
|10303 Fréret||1989 RD2|| align=right|14,3|| align=right|2,378|| align=right|0,245|| align=right|2,84|| align=right|3,666||MBA||2. september 1989||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|10304 Iwaki||1989 SY|| align=right|13,4|| align=right|2,566|| align=right|0,285|| align=right|12,74|| align=right|4,110||MBA||30. september 1989||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|10305 Grignard||1989 YP5|| align=right|13,6|| align=right|2,559|| align=right|0,129|| align=right|5,66|| align=right|4,094||MBA||29. december 1989||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|10306 Pagnol||1990 QY|| align=right|12,5|| align=right|3,030|| align=right|0,203|| align=right|8,09|| align=right|5,273||MBA||21. avgust 1990||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(10307)||1990 QX1|| align=right|14,8|| align=right|2,329|| align=right|0,214|| align=right|00,89|| align=right|3,553||MBA||22. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(10308)||1990 QC3|| align=right|15,1|| align=right|2,300|| align=right|0,189|| align=right|3,48|| align=right|3,487||MBA||28. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(10309)||1990 QC6|| align=right|14,8|| align=right|2,329|| align=right|0,186|| align=right|00,69|| align=right|3,553||MBA||23. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|10310 Delacroix||1990 QZ8|| align=right|14,7|| align=right|2,341|| align=right|0,113|| align=right|3,32|| align=right|3,580||MBA||16. avgust 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|10311 Fantin-Latour||1990 QL9|| align=right|13,8|| align=right|2,860|| align=right|0,008|| align=right|2,73|| align=right|4,837||MBA||16. avgust 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10312)||1990 QT9|| align=right|14,9|| align=right|2,201|| align=right|0,132|| align=right|1,56|| align=right|3,266||MBA||23. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|10313 Vanessa-Mae||1990 QW17|| align=right|14,0|| align=right|2,264|| align=right|0,212|| align=right|4,67|| align=right|3,407||MBA||26. avgust 1990||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(10314)||1990 RF|| align=right|11,5|| align=right|3,221|| align=right|0,057|| align=right|16,41|| align=right|5,780||MBA||14. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|10315 Brewster||1990 SC4|| align=right|14,3|| align=right|2,383|| align=right|0,282|| align=right|22,03|| align=right|3,677||MBA||23. september 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|10316 Williamturner||1990 SF9|| align=right|12,5|| align=right|3,151|| align=right|0,158|| align=right|5,69|| align=right|5,592||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10317)||1990 SA15|| align=right|14,2|| align=right|2,282|| align=right|0,135|| align=right|4,50|| align=right|3,447||MBA||17. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|10318 Sumaura||1990 TX|| align=right|14,0|| align=right|2,341|| align=right|0,268|| align=right|4,47|| align=right|3,581||MBA||15. oktober 1990||Minami-Oda||T. Nomura; K. Kawanishi
|-
|10319 Toshiharu||1990 TB1|| align=right|14,2|| align=right|2,282|| align=right|0,144|| align=right|7,81|| align=right|3,447||MBA||11. oktober 1990||Kitami||A. Takahashi; K. Watanabe
|-
|10320 Reiland||1990 TR1|| align=right|14,0|| align=right|2,288|| align=right|0,135|| align=right|6,35|| align=right|3,461||MBA||14. oktober 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(10321)||1990 UN2|| align=right|14,4|| align=right|2,329|| align=right|0,096|| align=right|6,07|| align=right|3,554||MBA||26. oktober 1990||Geisei||T. Seki
|-
|10322 Mayuminarita||1990 VT1|| align=right|14,4|| align=right|2,364|| align=right|0,213|| align=right|1,93|| align=right|3,635||MBA||11. november 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|10323 Frazer||1990 VW6|| align=right|14,4|| align=right|2,277|| align=right|0,179|| align=right|4,00|| align=right|3,436||MBA||14. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|10324 Vladimirov||1990 VB14|| align=right|14,5|| align=right|2,424|| align=right|0,200|| align=right|1,62|| align=right|3,772||MBA||14. november 1990||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|10325 Bexa||1990 WB2|| align=right|14,2|| align=right|2,365|| align=right|0,146|| align=right|7,29|| align=right|3,636||MBA||18. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|10326 Kuragano||1990 WS2|| align=right|14,0|| align=right|2,392|| align=right|0,180|| align=right|2,66|| align=right|3,699||MBA||21. november 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|10327 Batens||1990 WQ6|| align=right|14,9|| align=right|2,339|| align=right|0,133|| align=right|4,33|| align=right|3,576||MBA||21. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10328)||1991 GC1|| align=right|14,1|| align=right|2,536|| align=right|0,207|| align=right|13,83|| align=right|4,039||MBA||10. april 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(10329)||1991 GJ1|| align=right|13,3|| align=right|2,581|| align=right|0,137|| align=right|13,77|| align=right|4,145||MBA||11. april 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|10330 Durkheim||1991 GH3|| align=right|14,0|| align=right|2,565|| align=right|0,138|| align=right|00,96|| align=right|4,107||MBA||8. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|10331 Peterbluhm||1991 GM10|| align=right|11,4|| align=right|3,991|| align=right|0,225|| align=right|4,65|| align=right|7,971||HLD||9. april 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|10332 Défi||1991 JT1|| align=right|13,1|| align=right|2,556|| align=right|0,153|| align=right|15,68|| align=right|4,087||MBA||13. maj 1991||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(10333)||1991 NZ6|| align=right|13,0|| align=right|2,890|| align=right|0,157|| align=right|4,40|| align=right|4,912||MBA||12. julij 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(10334)||1991 PG5|| align=right|14,1|| align=right|2,877|| align=right|0,069|| align=right|00,96|| align=right|4,880||MBA||3. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10335)||1991 PG9|| align=right|13,7|| align=right|2,795|| align=right|0,151|| align=right|8,95|| align=right|4,671||MBA||15. avgust 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(10336)||1991 PJ12|| align=right|12,9|| align=right|3,054|| align=right|0,146|| align=right|8,43|| align=right|5,337||MBA||7. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(10337)||1991 RO1|| align=right|12,7|| align=right|3,013|| align=right|0,211|| align=right|6,00|| align=right|5,229||MBA||10. september 1991||Dynic||A. Sugie
|-
|(10338)||1991 RB11|| align=right|13,1|| align=right|3,123|| align=right|0,147|| align=right|1,55|| align=right|5,518||MBA||10. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(10339)||1991 RK17|| align=right|14,3|| align=right|2,540|| align=right|0,101|| align=right|00,87|| align=right|4,047||MBA||11. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|10340 Jostjahn||1991 RT40|| align=right|13,4|| align=right|2,879|| align=right|0,036|| align=right|2,36|| align=right|4,885||MBA||10. september 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(10341)||1991 SC2|| align=right|13,3|| align=right|2,915|| align=right|0,062|| align=right|2,86|| align=right|4,976||MBA||16. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(10342)||1991 TQ|| align=right|12,8|| align=right|3,003|| align=right|0,116|| align=right|6,77|| align=right|5,203||MBA||1. oktober 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|10343 Church||1991 VW8|| align=right|13,9|| align=right|3,139|| align=right|0,151|| align=right|2,14|| align=right|5,559||MBA||4. november 1991||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(10344)||1992 CA2|| align=right|14,7|| align=right|2,267|| align=right|0,054|| align=right|4,29|| align=right|3,413||MBA||12. februar 1992||Merida||O. A. Naranjo; J. Stock
|-
|(10345)||1992 DC11|| align=right|15,3|| align=right|2,308|| align=right|0,132|| align=right|3,25|| align=right|3,505||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|10346 Triathlon||1992 GA1|| align=right|14,3|| align=right|2,358|| align=right|0,207|| align=right|24,30|| align=right|3,620||MBA||2. april 1992||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(10347)||1992 HG4|| align=right|13,5|| align=right|2,396|| align=right|0,223|| align=right|1,15|| align=right|3,709||MBA||23. april 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|10348 Poelchau||1992 HL4|| align=right|13,6|| align=right|2,290|| align=right|0,140|| align=right|8,21|| align=right|3,465||MBA||29. april 1992||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(10349)||1992 LN|| align=right|13,3|| align=right|2,382|| align=right|0,064|| align=right|7,43|| align=right|3,675||MBA||3. junij 1992||Observatorij Palomar||G. J. Leonard
|-
|(10350)||1992 OG2|| align=right|13,8|| align=right|2,639|| align=right|0,136|| align=right|5,25|| align=right|4,286||MBA||26. julij 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|10351 Seiichisato||1992 SE1|| align=right|12,9|| align=right|2,684|| align=right|0,153|| align=right|13,66|| align=right|4,395||MBA||23. september 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|10352 Kawamura||1992 UO3|| align=right|13,0|| align=right|2,578|| align=right|0,186|| align=right|12,47|| align=right|4,139||MBA||26. oktober 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|10353 Momotaro||1992 YS2|| align=right|12,4|| align=right|2,927|| align=right|0,042|| align=right|3,21|| align=right|5,008||MBA||20. december 1992||Kiyosato||S. Otomo
|-
|10354 Guillaumebudé||1993 BU5|| align=right|12,9|| align=right|3,223|| align=right|0,054|| align=right|13,38|| align=right|5,784||MBA||27. januar 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|10355 Kojiroharada||1993 EQ|| align=right|14,0|| align=right|2,285|| align=right|0,047|| align=right|7,19|| align=right|3,454||MBA||15. marec 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|10356 Rudolfsteiner||1993 RQ4|| align=right|13,8|| align=right|2,693|| align=right|0,145|| align=right|2,52|| align=right|4,419||MBA||15. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10357)||1993 SL3|| align=right|13,3|| align=right|2,274|| align=right|0,220|| align=right|23,98|| align=right|3,429||MBA||19. september 1993||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|10358 Kirchhoff||1993 TH32|| align=right|13,9|| align=right|2,385|| align=right|0,184|| align=right|2,71|| align=right|3,683||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10359)||1993 TU36|| align=right|13,1|| align=right|2,423|| align=right|0,176|| align=right|10,48|| align=right|3,771||MBA||13. oktober 1993||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(10360)||1993 VN|| align=right|14,1|| align=right|2,400|| align=right|0,234|| align=right|2,11|| align=right|3,717||MBA||7. november 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|10361 Bunsen||1994 PR20|| align=right|14,6|| align=right|2,293|| align=right|0,122|| align=right|3,64|| align=right|3,471||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10362)||1994 UC2|| align=right|14,7|| align=right|2,293|| align=right|0,186|| align=right|5,07|| align=right|3,471||MBA||31. oktober 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(10363)||1994 UP11|| align=right|13,6|| align=right|2,246|| align=right|0,176|| align=right|3,37|| align=right|3,366||MBA||31. oktober 1994||Observatorij Palomar||PCAS
|-
|10364 Tainai||1994 VR1|| align=right|14,7|| align=right|2,216|| align=right|0,103|| align=right|1,77|| align=right|3,299||MBA||3. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|10365 Kurokawa||1994 WL1|| align=right|14,7|| align=right|2,243|| align=right|0,101|| align=right|3,34|| align=right|3,358||MBA||27. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|10366 Shozosato||1994 WD4|| align=right|14,2|| align=right|2,243|| align=right|0,147|| align=right|4,18|| align=right|3,359||MBA||24. november 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|10367 Sayo||1994 YL1|| align=right|14,4|| align=right|2,346|| align=right|0,150|| align=right|2,67|| align=right|3,593||MBA||31. december 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|10368 Kozuki||1995 CM1|| align=right|14,0|| align=right|2,391|| align=right|0,121|| align=right|9,98|| align=right|3,698||MBA||7. februar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|10369 Sinden||1995 CE2|| align=right|12,9|| align=right|2,610|| align=right|0,040|| align=right|28,50|| align=right|4,216||MBA||8. februar 1995||Observatorij Siding Spring||D. J. Asher
|-
|10370 Hylonome||1995 DW2|| align=right|8,0|| align=right|25,21|| align=right|0,251|| align=right|4,15|| align=right|127||CNT||27. februar 1995||Mauna Kea||D. Jewitt; J. X. Luu
|-
|10371 Gigli||1995 DU3|| align=right|15,8|| align=right|2,396|| align=right|0,166|| align=right|00,37|| align=right|3,709||MBA||27. februar 1995||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|10372 Moran||1995 FO10|| align=right|12,8|| align=right|2,619|| align=right|0,041|| align=right|6,37|| align=right|4,237||MBA||26. marec 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|10373 MacRobert||1996 ER|| align=right|15,2|| align=right|2,173|| align=right|0,121|| align=right|4,73|| align=right|3,203||MBA||14. marec 1996||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(10374)||1996 GN19|| align=right|13,6|| align=right|2,209|| align=right|0,222|| align=right|4,62|| align=right|3,282||MBA||15. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|10375 Michiokuga||1996 HM1|| align=right|16,3|| align=right|2,385|| align=right|0,133|| align=right|2,12|| align=right|3,683||MBA||21. april 1996||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|10376 Chiarini||1996 KW|| align=right|13,6|| align=right|2,678|| align=right|0,255|| align=right|13,54|| align=right|4,382||MBA||16. maj 1996||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(10377)||1996 NN4|| align=right|14,2|| align=right|3,236|| align=right|0,169|| align=right|1,86|| align=right|5,820||MBA||14. julij 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|10378 Ingmarbergman||1996 NE5|| align=right|13,5|| align=right|2,915|| align=right|0,022|| align=right|1,17|| align=right|4,975||MBA||14. julij 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|10379 Lake Placid||1996 OH|| align=right|13,2|| align=right|3,501|| align=right|0,028|| align=right|6,54|| align=right|6,549||MBA||18. julij 1996||Rand||G. R. Viscome
|-
|10380 Berwald||1996 PY7|| align=right|13,7|| align=right|2,838|| align=right|0,054|| align=right|2,92|| align=right|4,780||MBA||8. avgust 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|10381 Malinsmith||1996 RB|| align=right|13,5|| align=right|2,882|| align=right|0,310|| align=right|8,00|| align=right|4,893||MBA||3. september 1996||Stakenbridge||B. G. W. Manning
|-
|10382 Hadamard||1996 RJ3|| align=right|14,4|| align=right|2,413|| align=right|0,195|| align=right|5,49|| align=right|3,748||MBA||15. september 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(10383)||1996 SR7|| align=right|13,4|| align=right|2,666|| align=right|0,187|| align=right|2,53|| align=right|4,351||MBA||16. september 1996||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(10384)||1996 TQ10|| align=right|12,8|| align=right|3,111|| align=right|0,074|| align=right|10,17|| align=right|5,485||MBA||9. oktober 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|10385 Amaterasu||1996 TL12|| align=right|12,7|| align=right|2,685|| align=right|0,192|| align=right|13,49|| align=right|4,398||MBA||15. oktober 1996||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|10386 Romulus||1996 TS15|| align=right|12,0|| align=right|3,252|| align=right|0,089|| align=right|22,99|| align=right|5,862||MBA||12. oktober 1996||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|10387 Bepicolombo||1996 UQ|| align=right|13,7|| align=right|2,684|| align=right|0,164|| align=right|12,67|| align=right|4,397||MBA||18. oktober 1996||Sormano||P. Sicoli; F. Manca
|-
|10388 Zhuguangya||1996 YH3|| align=right|11,6|| align=right|3,218|| align=right|0,088|| align=right|16,97|| align=right|5,771||MBA||25. december 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|10389 Robmanning||1997 LD|| align=right|13,8|| align=right|2,264|| align=right|0,203|| align=right|4,93|| align=right|3,406||MBA||1. junij 1997||Haleakala||NEAT
|-
|10390 Lenka||1997 QD1|| align=right|14,8|| align=right|2,146|| align=right|0,059|| align=right|3,90|| align=right|3,143||MBA||27. avgust 1997||Ondřejov||P. Pravec; M. Wolf
|-
|(10391)||1997 RR3|| align=right|12,7|| align=right|2,580|| align=right|0,131|| align=right|13,69|| align=right|4,144||MBA||5. september 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|10392 Brace||1997 RP7|| align=right|13,8|| align=right|2,402|| align=right|0,136|| align=right|4,48|| align=right|3,723||MBA||11. september 1997||Lime Creek||R. Linderholm
|-
|(10393)||1997 RF8|| align=right|13,7|| align=right|2,635|| align=right|0,246|| align=right|13,06|| align=right|4,276||MBA||4. september 1997||Gekko||T. Kagawa; T. Urata
|-
|(10394)||1997 SG1|| align=right|13,3|| align=right|2,673|| align=right|0,109|| align=right|13,54|| align=right|4,371||MBA||22. september 1997||Giesing||P. Sala
|-
|10395 Jirkahorn||1997 SZ1|| align=right|14,2|| align=right|2,445|| align=right|0,120|| align=right|2,72|| align=right|3,823||MBA||23. september 1997||Ondřejov||M. Wolf; P. Pravec
|-
|(10396)||1997 SW33|| align=right|12,7|| align=right|3,130|| align=right|0,151|| align=right|4,99|| align=right|5,537||MBA||17. september 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(10397)||1997 SX33|| align=right|13,4|| align=right|3,107|| align=right|0,188|| align=right|00,96|| align=right|5,476||MBA||17. september 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(10398)||1997 UP8|| align=right|13,9|| align=right|2,165|| align=right|0,171|| align=right|2,42|| align=right|3,185||MBA||23. oktober 1997||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|10399 Nishiharima||1997 UZ8|| align=right|13,6|| align=right|2,391|| align=right|0,078|| align=right|3,84|| align=right|3,696||MBA||29. oktober 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|10400 Hakkaisan||1997 VX|| align=right|13,1|| align=right|2,327|| align=right|0,142|| align=right|8,69|| align=right|3,550||MBA||1. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10401)||1997 VD3|| align=right|13,9|| align=right|2,718|| align=right|0,080|| align=right|00,63|| align=right|4,479||MBA||6. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10402)||1997 VS5|| align=right|14,2|| align=right|3,148|| align=right|0,202|| align=right|2,16|| align=right|5,585||MBA||8. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|10403 Marcelgrün||1997 WU3|| align=right|14,2|| align=right|2,244|| align=right|0,093|| align=right|4,86|| align=right|3,361||MBA||22. november 1997||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|10404 McCall||1997 WP14|| align=right|14,3|| align=right|3,096|| align=right|0,086|| align=right|2,58|| align=right|5,445||MBA||22. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|10405 Yoshiaki||1997 WT23|| align=right|14,6|| align=right|2,409|| align=right|0,194|| align=right|1,50|| align=right|3,739||MBA||19. november 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|(10406)||1997 WZ29|| align=right|13,2|| align=right|3,196|| align=right|0,214|| align=right|6,70|| align=right|5,714||MBA||24. november 1997||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(10407)||1997 WS32|| align=right|14,2|| align=right|2,260|| align=right|0,152|| align=right|4,34|| align=right|3,398||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(10408)||1997 WL44|| align=right|13,8|| align=right|3,055|| align=right|0,159|| align=right|00,93|| align=right|5,339||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(10409)||1997 WP44|| align=right|13,1|| align=right|3,135|| align=right|0,198|| align=right|2,76|| align=right|5,551||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(10410)||1997 XR9|| align=right|12,0|| align=right|3,163|| align=right|0,146|| align=right|7,95|| align=right|5,625||MBA||4. december 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(10411)||1997 XO11|| align=right|14,7|| align=right|2,304|| align=right|0,133|| align=right|6,11|| align=right|3,496||MBA||15. december 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|10412 Tsukuyomi||1997 YO4|| align=right|12,6|| align=right|2,982|| align=right|0,063|| align=right|11,23|| align=right|5,149||MBA||21. december 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|10413 Pansecchi||1997 YG20|| align=right|12,8|| align=right|3,042|| align=right|0,082|| align=right|9,00|| align=right|5,305||MBA||29. december 1997||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(10414)||1998 QJ37|| align=right|13,3|| align=right|3,172|| align=right|0,034|| align=right|9,19|| align=right|5,648||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|10415 Mali Lošinj||1998 UT15|| align=right|12,2|| align=right|2,992|| align=right|0,024|| align=right|14,42|| align=right|5,175||MBA||23. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|10416 Kottler||1998 VA32|| align=right|14,6|| align=right|2,243|| align=right|0,399|| align=right|20,33|| align=right|3,358||MBA||14. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(10417)||1998 WA23|| align=right|12,8|| align=right|3,135|| align=right|0,142|| align=right|00,68|| align=right|5,551||MBA||18. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(10418)||1998 WZ23|| align=right|12,9|| align=right|2,375|| align=right|0,095|| align=right|6,86|| align=right|3,660||MBA||25. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(10419)||1998 XB4|| align=right|13,4|| align=right|2,275|| align=right|0,081|| align=right|5,01|| align=right|3,430||MBA||11. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10420)||1998 YB12|| align=right|13,0|| align=right|3,081|| align=right|0,115|| align=right|3,28|| align=right|5,408||MBA||27. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|10421 Dalmatin||1999 AY6|| align=right|14,4|| align=right|2,420|| align=right|0,219|| align=right|1,53|| align=right|3,764||MBA||9. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(10422)||1999 AN22|| align=right|11,9|| align=right|2,861|| align=right|0,203|| align=right|17,87|| align=right|4,839||MBA||14. januar 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|10423 Dajčić||1999 BB|| align=right|14,4|| align=right|2,245|| align=right|0,142|| align=right|2,16|| align=right|3,363||MBA||16. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|10424 Gaillard||1999 BD5|| align=right|14,7|| align=right|2,348|| align=right|0,116|| align=right|2,28|| align=right|3,598||MBA||20. januar 1999||Caussols||ODAS
|-
|10425 Landfermann||1999 BE6|| align=right|14,5|| align=right|2,535|| align=right|0,075|| align=right|2,23|| align=right|4,035||MBA||20. januar 1999||Caussols||ODAS
|-
|(10426)||1999 BB27|| align=right|12,4|| align=right|2,634|| align=right|0,159|| align=right|13,66|| align=right|4,274||MBA||16. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|10427 Klinkenberg||2017 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,234|| align=right|0,219|| align=right|2,26|| align=right|3,338||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|10428 Wanders||2073 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,568|| align=right|0,186|| align=right|2,85|| align=right|4,115||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|10429 van Woerden||2546 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,586|| align=right|0,095|| align=right|14,84|| align=right|4,158||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|10430 Martschmidt||4030 P-L|| align=right|13,7|| align=right|2,742|| align=right|0,095|| align=right|2,75|| align=right|4,540||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|10431 Pottasch||4042 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,754|| align=right|0,206|| align=right|4,90|| align=right|4,570||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels 
|-
|10432 Ullischwarz||4623 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,242|| align=right|0,092|| align=right|3,95|| align=right|3,357||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|10433 Ponsen||4716 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,757|| align=right|0,072|| align=right|6,86|| align=right|4,577||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|10434 Tinbergen||4722 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,387|| align=right|0,154|| align=right|1,50|| align=right|3,688||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|10435 Tjeerd||6064 P-L|| align=right|13,4|| align=right|2,784|| align=right|0,188|| align=right|10,70|| align=right|4,643||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|10436 Janwillempel||6073 P-L|| align=right|13,8|| align=right|2,740|| align=right|0,049|| align=right|3,89|| align=right|4,535||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|10437 van der Kruit||6085 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,369|| align=right|0,226|| align=right|1,78|| align=right|3,646||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|10438 Ludolph||6615 P-L|| align=right|14,5|| align=right|2,234|| align=right|0,094|| align=right|4,71|| align=right|3,337||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|10439 van Schooten||6676 P-L|| align=right|13,8|| align=right|2,992|| align=right|0,115|| align=right|1,13|| align=right|5,176||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|10440 van Swinden||7636 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,235|| align=right|0,122|| align=right|4,20|| align=right|3,340||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|10441 van Rijckevorsel||9076 P-L|| align=right|13,3|| align=right|2,575|| align=right|0,189|| align=right|13,61|| align=right|4,131||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|10442 Biezenzo||4062 T-1|| align=right|12,9|| align=right|3,185|| align=right|0,019|| align=right|10,77|| align=right|5,682||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|10443 van der Pol||1045 T-2|| align=right|13,7|| align=right|2,270|| align=right|0,143|| align=right|7,84|| align=right|3,419||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|10444 de Hevesy||3290 T-2|| align=right|13,7|| align=right|3,184|| align=right|0,043|| align=right|6,27|| align=right|5,682||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|10445 Coster||4090 T-2|| align=right|15,1|| align=right|2,471|| align=right|0,155|| align=right|3,80|| align=right|3,883||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|10446 Siegbahn||3006 T-3|| align=right|13,9|| align=right|2,224|| align=right|0,115|| align=right|6,72|| align=right|3,317||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|10447 Bloembergen||3357 T-3|| align=right|13,1|| align=right|2,877|| align=right|0,050|| align=right|2,12|| align=right|4,878||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|10448 Schawlow||4314 T-3|| align=right|13,1|| align=right|2,840|| align=right|0,047|| align=right|3,25|| align=right|4,786||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|10449 Takuma||1936 UD|| align=right|12,8|| align=right|3,074|| align=right|0,325|| align=right|2,53|| align=right|5,388||MBA||16. oktober 1936||Nica||M. Laugier
|-
|(10450)||1967 JQ|| align=right|14,1|| align=right|2,378|| align=right|0,196|| align=right|7,94|| align=right|3,667||MBA||6. maj 1967||El Leoncito||C. U. Cesco; A. R. Klemola
|-
|(10451)||1975 SE|| align=right|12,9|| align=right|2,696|| align=right|0,058|| align=right|11,61|| align=right|4,427||MBA||28. september 1975||Anderson Mesa||H. L. Giclas
|-
|10452 Zuev||1976 SQ7|| align=right|13,4|| align=right|2,264|| align=right|0,211|| align=right|5,37|| align=right|3,405||MBA||25. september 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|10453 Banzan||1977 DY3|| align=right|13,1|| align=right|3,055|| align=right|0,170|| align=right|1,94|| align=right|5,340||MBA||18. februar 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|10454 Vallenar||1978 NY|| align=right|14,1|| align=right|2,340|| align=right|0,124|| align=right|5,93|| align=right|3,580||MBA||9. julij 1978||La Silla||H.-E. Schuster
|-
|10455 Donnison||1978 NU3|| align=right|14,3|| align=right|2,360|| align=right|0,222|| align=right|6,12|| align=right|3,626||MBA||9. julij 1978||Mt. Stromlo||C.-I. Lagerkvist
|-
|10456 Anechka||1978 PS2|| align=right|14,2|| align=right|2,380|| align=right|0,043|| align=right|2,05|| align=right|3,670||MBA||8. avgust 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|10457 Suminov||1978 QE2|| align=right|14,5|| align=right|2,383|| align=right|0,230|| align=right|2,39|| align=right|3,679||MBA||31. avgust 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|10458 Sfranke||1978 RM7|| align=right|15,0|| align=right|2,352|| align=right|0,189|| align=right|1,44|| align=right|3,606||MBA||2. september 1978||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(10459)||1978 SJ5|| align=right|14,5|| align=right|2,392|| align=right|0,214|| align=right|5,78|| align=right|3,699||MBA||27. september 1978||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(10460)||1978 VK8|| align=right|13,8|| align=right|2,815|| align=right|0,161|| align=right|2,22|| align=right|4,721||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(10461)||1978 XU|| align=right|14,0|| align=right|2,424|| align=right|0,147|| align=right|6,95|| align=right|3,772||MBA||6. december 1978||Observatorij Palomar||E. Bowell; A. Warnock
|-
|(10462)||1979 KM|| align=right|15,1|| align=right|2,242|| align=right|0,205|| align=right|6,62|| align=right|3,356||MBA||19. maj 1979||La Silla||R. M. West
|-
|(10463)||1979 MB9|| align=right|13,9|| align=right|3,119|| align=right|0,173|| align=right|1,55|| align=right|5,508||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(10464)||1979 SC|| align=right|14,2|| align=right|2,295|| align=right|0,126|| align=right|4,66|| align=right|3,476||MBA||17. september 1979||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(10465)||1980 WE5|| align=right|12,1|| align=right|3,129|| align=right|0,106|| align=right|14,22|| align=right|5,535||MBA||29. november 1980||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|(10466)||1981 ET7|| align=right|14,6|| align=right|2,332|| align=right|0,092|| align=right|4,19|| align=right|3,561||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10467)||1981 EZ7|| align=right|14,3|| align=right|2,689|| align=right|0,155|| align=right|5,69|| align=right|4,408||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10468)||1981 EH9|| align=right|15,3|| align=right|2,339|| align=right|0,189|| align=right|3,47|| align=right|3,576||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10469)||1981 EE14|| align=right|15,1|| align=right|2,350|| align=right|0,110|| align=right|6,36|| align=right|3,603||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10470)||1981 EW18|| align=right|15,1|| align=right|2,341|| align=right|0,136|| align=right|6,64|| align=right|3,581||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10471)||1981 EH20|| align=right|15,1|| align=right|2,707|| align=right|0,144|| align=right|2,46|| align=right|4,454||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10472)||1981 EO20|| align=right|15,1|| align=right|2,342|| align=right|0,221|| align=right|2,76|| align=right|3,582||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10473)||1981 EL21|| align=right|13,6|| align=right|2,717|| align=right|0,096|| align=right|2,11|| align=right|4,478||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10474)||1981 EJ23|| align=right|14,2|| align=right|2,719|| align=right|0,064|| align=right|4,08|| align=right|4,482||MBA||3. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10475)||1981 EX28|| align=right|15,0|| align=right|2,331|| align=right|0,096|| align=right|6,32|| align=right|3,559||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10476)||1981 EY38|| align=right|14,4|| align=right|2,318|| align=right|0,260|| align=right|9,45|| align=right|3,529||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10477)||1981 ET41|| align=right|14,8|| align=right|2,333|| align=right|0,135|| align=right|8,16|| align=right|3,564||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|10478 Alsabti||1981 WO|| align=right|12,5|| align=right|2,996|| align=right|0,094|| align=right|11,07|| align=right|5,184||MBA||24. november 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(10479)||1982 HJ|| align=right|13,4|| align=right|2,259|| align=right|0,181|| align=right|7,73|| align=right|3,396||MBA||18. april 1982||Anderson Mesa||M. Watt
|-
|(10480)||1982 JB2|| align=right|14,9|| align=right|2,270|| align=right|0,083|| align=right|2,70|| align=right|3,419||MBA||15. maj 1982||Observatorij Palomar||Observatorij Palomar
|-
|10481 Esipov||1982 QK3|| align=right|14,0|| align=right|2,347|| align=right|0,188|| align=right|2,49|| align=right|3,596||MBA||23. avgust 1982||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|10482 Dangrieser||1983 RG2|| align=right|14,3|| align=right|2,294|| align=right|0,203|| align=right|6,34|| align=right|3,474||MBA||14. september 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|10483 Tomburns||1983 RP2|| align=right|14,2|| align=right|2,273|| align=right|0,171|| align=right|4,17|| align=right|3,426||MBA||4. september 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|10484 Hecht||1983 WM|| align=right|13,9|| align=right|2,321|| align=right|0,079|| align=right|5,73|| align=right|3,536||MBA||28. november 1983||Flagstaff||E. Bowell
|-
|(10485)||1984 SY5|| align=right|12,9|| align=right|3,262|| align=right|0,143|| align=right|2,39|| align=right|5,889||MBA||21. september 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|(10486)||1985 CS2|| align=right|14,0|| align=right|2,293|| align=right|0,092|| align=right|4,00|| align=right|3,472||MBA||15. februar 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|10487 Danpeterson||1985 GP1|| align=right|13,0|| align=right|2,314|| align=right|0,171|| align=right|24,90|| align=right|3,519||MBA||14. april 1985||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(10488)||1985 RS1|| align=right|13,8|| align=right|2,402|| align=right|0,219|| align=right|2,69|| align=right|3,722||MBA||12. september 1985||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(10489)||1985 TJ1|| align=right|12,4|| align=right|3,007|| align=right|0,083|| align=right|10,94|| align=right|5,214||MBA||15. oktober 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(10490)||1985 VL|| align=right|12,2|| align=right|3,172|| align=right|0,028|| align=right|14,47|| align=right|5,647||MBA||14. november 1985||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(10491)||1986 QS1|| align=right|14,2|| align=right|2,318|| align=right|0,151|| align=right|5,59|| align=right|3,529||MBA||27. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(10492)||1986 QZ1|| align=right|12,6|| align=right|3,033|| align=right|0,061|| align=right|10,65|| align=right|5,282||MBA||28. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(10493)||1986 QH2|| align=right|14,2|| align=right|2,291|| align=right|0,065|| align=right|7,26|| align=right|3,467||MBA||28. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(10494)||1986 QO3|| align=right|14,6|| align=right|2,390|| align=right|0,227|| align=right|3,43|| align=right|3,695||MBA||29. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(10495)||1986 RD|| align=right|13,2|| align=right|2,794|| align=right|0,228|| align=right|6,87|| align=right|4,669||MBA||8. september 1986||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(10496)||1986 RK|| align=right|13,7|| align=right|2,287|| align=right|0,204|| align=right|7,57|| align=right|3,457||MBA||11. september 1986||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(10497)||1986 RQ|| align=right|13,7|| align=right|2,310|| align=right|0,188|| align=right|9,32|| align=right|3,511||MBA||11. september 1986||Brorfelde||P. Jensen
|-
|10498 Bobgent||1986 RG3|| align=right|14,6|| align=right|2,287|| align=right|0,261|| align=right|7,97|| align=right|3,457||MBA||11. september 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(10499)||1986 RN5|| align=right|14,2|| align=right|2,288|| align=right|0,225|| align=right|6,50|| align=right|3,460||MBA||7. september 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|10500 Nishi-koen||1987 GA|| align=right|12,9|| align=right|2,682|| align=right|0,198|| align=right|11,08|| align=right|4,391||MBA||3. april 1987||Ayashi||M. Koishikawa
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov